«Whitney» — другий студійний альбом Вітні Г'юстон. Виданий 29 червня 1987 року лейблом Arista. Загальна тривалість композицій становить 53:09. 1988 року альбом здобув премію Греммі в номінації «Найкращий альбом року».

Список пісень

Чарти

Сертифікація

Посилання

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Альбоми Arista Records
Платинові музичні альбоми‎